Feofityna – organiczny związek chemiczny o oliwkowo-brunatnej barwie, będący cząsteczką chlorofilu, w którym atom magnezu został zastąpiony przez dwa atomy wodoru. Związek ten można uzyskać poprzez działanie kwasem na chlorofil. Feofityna jest naturalnie obecna w częściach zielonych roślin, gdzie bierze udział w przenoszeniu elektronów w fazie jasnej fotosyntezy.

Zobacz też 
 uroporfiryna

Bibliografia 
 

Fotosyntetyczny łańcuch transportu elektronów
Tetrapirole